4301 Boyden, asteroide
 Osservatorio Boyden
 Boyden (Iowa), località degli Stati Uniti d'America in Iowa